El nombre de Antonio Alcalde puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Antonio Alcalde y Barriga (1701-1792). Eclesiástico español que llegó a ser obispo de las diócesis hispanoamericanas de Mérida y Guadalajara.
 Antonio Alcalde Molinero (1906-2000). Pintor y dibujante taurino español.